Delavau est un patronyme porté notamment par :

 Guy Delavau (1787-1874), préfet de police français ;
 François Charles Delavau (1799-1876), homme politique français ;
 Henri Guy Delavau (1814-1885), homme politique français.

Homonymie de patronyme